Зю́скинд — фамилия. Известные носители:
 Зюскинд, Патрик (род. 1949) — немецкий писатель и киносценарист.
 Зюскинд, Вальтер (1913—1980) — британский дирижёр чешского происхождения.
 Зюскинд фон Тримберг — немецкий средневековый поэт периода классического миннезанга, врач.

См. также 
 Зискинд